Con il nome di San Verano sono noti:

Santi e beati 
San Verano di Vence (†480), originario di Lione, figlio di sant’Eucherio vescovo di Lione, fu educato nell'abbazia di Lerino e divenne vescovo di Vence, celebrato l'11 novembre
San Verano di Cavaillon (†590), vescovo di Cavaillon, celebrato il 19 ottobre

Luoghi di culto 

Pieve di San Verano, chiesa in quel di Peccioli, in provincia di Pisa, diocesi di Volterra